Kreipe ist der Familienname von:

 Frida Kreipe (1894–1980), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)
 Heinrich Kreipe (1895–1976), deutscher Generalmajor
 Werner Kreipe (1904–1967), deutscher General der Flieger
 Birgit Kreipe (* 1964), deutsche Lyrikerin